Янбаев — фамилия; имеет женскую форму Янбаева.

 Янбаев, Ренат Рудольфович (род. 1984) — российский футболист.

 Янбаева, Гульфия Гареевна (род. 1953) — башкирская журналистка и общественный деятель.